Carmen van het Noorden (2009), Nederlandse film uit 2009
Een Carmen van het Noorden, Nederlandse film uit 1919